EHF Champions League 1997-98 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1997-98 (mænd)
 EHF Champions League 1997-98 (kvinder)